Borůvkový vrch může být:

Borůvkový vrch (Rychlebské hory), vrch v Rychlebských horách u obce Skorošice (859 metrů nad mořem)
Borůvkový vrch (píseň), anglicky Blueberry Hill, píseň, kterou zpíval Louis Armstrong, v Československu ji interpretoval například Milan Chladil 
Borůvkový vrch (film), český televizní film z roku 2002, režie Dušan Klein 
stejnojmenná básnická sbírka, autor Jan Blaštík